British Open hösten 1999 var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 8 och 19 september 1999 i Plymouth, England. Det hade spelats ett British Open tidigare under året, som en del av säsongen 1998/99, men eftersom turneringen till säsongen 1999/00 flyttades från våren till hösten, så spelades två upplagor av British Open under 1999.

Stephen Hendry vann turneringen efter att ha slagit Peter Ebdon i finalen med 9-5. I finalen gjorde Hendry ett maximumbreak, hans sjätte i karriären.

Resultat

Final

Huvudturnering
Nedan redovisas resultaten från och med den omgång då de högst seedade spelarna gick in i turneringen.

Kval
Kvalet till turneringen spelades 8-9 september 1999 och avgjordes i två omgångar. I den första möttes spelarna rankade 97-128 och spelarna rankade 65-96. I den andra omgången möttes de 32 segrarna från omgång 1 och spelarna rankade 33-64.

Källor

Referenser

Externa länkar
WWW Snooker

1999 i Storbritannien
Snookersäsongen 1999/2000
1999-2